

Населені пункти та їхні частини
 Овчари — село в гміні Олава Олавського повіту Нижньосілезького воєводства
 Овчари — село в гміні Мнішкув Опочинського повіту Лодзинського воєводства
 Овчари — село в гміні Зельонкі Краківського повіту Малопольського воєводства
 Овчари — село в гміні Сенкова Горлицького повіту Малопольського воєводства
 Овчари — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Овчари — частина міста Щецин в Західнопоморському воєводстві
 Овчари — частина села Маховінко в гміні Устка Слупського повіту Поморського воєводства
 Овчари — частина села Бані Мазурські (Бане-Мазурські) в гміні Бане-Мазурське Ґолдапського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Овчари — осада в гміні Любін Любінського повіту Нижньосілезького воєводства
 Овчари — осада в гміні Ґужиця Слубицького повіту Любуського воєводства
 Овчари — осада в гміні Тшебеліно Битівського повіту Поморського воєводства
 Овчари — осада в гміні Ґжмьонца Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки